Schweinach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Schweinach (Gemeinde Matrei in Osttirol), Rotte der Ortschaft Klausen, Markt Matrei in Osttirol, Bezirk Lienz, Tirol 

Gewässer:
 Schweinach, andere Namensform des Schweinachbachs, rechter Zufluss der Aisch nahe der Pulvermühle, Stadt Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Schweinach (Windach), rechter Zufluss der Windach bei Schondorf am Ammersee, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern

Siehe auch:
 Schweinbach